Embrace (band), Amerikaanse posthardcoreband
 Embrace (album), het debuutalbum van deze band uit 1987
 Embrace (Armin van Buuren), studioalbum uit 2015
 Embrace (Dazzled Kid), single uit 2011
 Embrace of the Vampire, Amerikaanse film uit 1994
 Embrace Elijah, Zweedse metalcoreband